Роюэла ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Альбаррасин. Население — 248 человек (на 2010 год). Расстояние — 10 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Муниципалитеты Теруэля